Tafi (heroi grec), heroi grec fill de Posidó i d'Hipòtoe 
 Tafi, membre del tafis, poble de pirates en la mitologia grega, anomenats també telèboes 
 Tafi (llengua), llengua kwa oriental que parlen els tafi de la regió Volta de Ghana 
 Tafi (grup humà), grup ètnic que viu a la regió Volta de Ghana 
 Andrea Tafi (Fucecchio, Toscana, 1966), ciclista italià professional entre 1989 i 2005 
 Andrea Tafi (artista)